arteria cerebrale anteriore
 arteria cerebrale media   
 arteria cerebrale posteriore